GLPI — аббревиатура для Gestionnaire libre de parc informatique (Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры), является системой работы с заявками и инцидентами, а также для инвентаризации компьютерного оборудования (компьютеры, программное обеспечение, принтеры и т.д.). Имеет расширенные функции, такие как работа системы отслеживания почты с уведомлением и методы, для создания базы данных с основной информацией о топологии сети.

Обзор 

GLPI это веб-приложение, разрабатывающееся на PHP. GLPI включает возможности:
 Инвентаризацию компьютеров, периферийного оборудования, сетевых принтеров и связанных компонентов через интерфейс с OCS Inventory или FusionInventory.
 Управление заявками и инцидентами
 Управление лицензиями, договорами (по стандарту ITIL)
 Связывание пользователей и групп по географическому положению
 Управление деловой и финансовой информацией (договоры)
 Управление статусом объектов
 Поддержка базы знаний и Часто задаваемых вопросов (FAQ)
 Генераторы отчетов
 Поддерживаются базы данных MySQL/MariaDB
 Поддержка UTF8
 Система оповещения о событиях

GLPI позволяет увеличивать функциональность с помощью подключения плагинов.

Демо-версия 
Демо-версия доступна по адресу http://demo.glpi-project.org/. Некоторые функциональные возможности системы недоступны в связи с вопросами безопасности (управление пользователями, изменение паролей, резервное копирование и восстановление баз данных и т.п.). Однако, в общих чертах можно оценить то, чем является GLPI.

История развития 
После более чем 80 релизов и 13 лет существования, сообщество GLPI решило доверить дальнейшую разработку проекта компании Teclib.

Таким образом, с лета 2015 года Teclib :
 Гарантирует что решение GLPI остается под свободной лицензией (возможность cвободно скачать и использовать)
 Усиливает команду разработчиков для того, чтобы ускорить эволюцию GLPI
 Обеспечивает целостность и качество кода ядра и коммитов
 Ведёт план развития проекта (Roadmap) GLPI
 Обрабатывает запросы и коммиты пользователей

Плагины 
Имеет большое количество плагинов для различных нужд. Например:

Order - управление заказами

FusionInventory for GLPI - инвентаризация оборудования

Dashboard - обширный инструмент для отчетов

И многие другие плагины.

Внешние ссылки 
 Официальный сайт
 Разработка GLPI
 Презентация GLPI на FOSDEM 2011.

Примечания 

Программное обеспечение для управления проектами